Le Clube de Futebol União était un club portugais de football. Il était basé à Funchal sur l'archipel de Madère.

Historique 

Le club passe 5 saisons en Liga Sagres ().

Par deux fois, il termine à la  du championnat de D1, en 1991 puis en 1994. La dernière présence en  de lUniao remonte à la saison 1994-1995.

L'''Uniao évolue pour la dernière fois en D2 lors de la saison 2014-2015.

Lors de la saison 2014-2015, lUniao da Madeira'' termine deuxième du championnat du Portugal de football D2.                 Le club est ainsi promu en première division portugaise pour la saison 2015-2016.

Le club disparaît le 23 Novembre 2021 pour raisons financières.

Palmarès 
 Championnat du Portugal de football D2 (2)
 Champion : 1970 et 1994

Bilan saison par saison

Références

Lien externe 
 

Uniao
Club de football fondé en 1913
Football à Madère
Sport à Funchal